Noordijk (Gelderland)
 Noordijk (Overijssel)
 Eddy Noordijk
 Piet Noordijk
 Miep Racké-Noordijk